Farmer Boys steht für:

 Farmer Boys (Band), eine deutsche Metal-Band
 Farmer Boys (Restaurantkette), eine Schnellrestaurantkette in Kalifornien
 The Farmer Boys, eine US-amerikanische Country- und Rockabilly-Band